Viktoriagatan kan syfta på:

Viktoriagatan, Skellefteå – en esplanad i Skellefteå
Viktoriagatan, Göteborg – en gata i Göteborg.